

Prénom 
Dérivant initialement du vieil anglais aethel (noble) et maer (fameux), il fut adopté en tant que prénom au , de façon plus populaire aux États-Unis.

Patronyme 

 Charles Elmer, astronome, ayant donné son nom :
 à la société PerkinElmer, société de construction de matériel d'analyse biologique, tel des séquenceurs de gènes,
 au cratère Elmer, cratère d'impact sur la Lune ;
 James Elmer, joueur de hockey sur gazon australien ;
  ;
 Lachlan Elmer, joueur de hockey sur gazon australien ;
 Rudolf Elmer, commissaire aux comptes suisse ;
 William Elmer, acteur américain.

Toponyme 

 Elmer, petite localité du Nord-Est du Minnesota ;
 Elmer, ville du comté de Macon, dans le Missouri ;
 Elmer, borough situé dans le New Jersey ;
 Elmer, ville située en Oklahoma.

Autres 
Elmer peut aussi désigner :
 Elmer, robot ;
 Elmer, groupe de heavy metal ;
 Elmer, comic strip de Doc Winner publié de 1926 à 1956 ;
 Elmer, bande dessinée de Gerry Alanguilan ;
 Elmer, film américain réalisé par Christopher Cain en 1976.

Voir aussi 
 
 Elmer Food Beat, groupe de rock

Homonymie de prénom